Елин Пелин се може односити на:
Елина Пелина, бугарског писца
Елин Пелин, град у западној Бугарској
Елин Пелин, општину у западној Бугарској
 гара Елин Пелин, село у западној Бугарској